Dit artikel beschrijft de startlijst van de 94e Ronde van Italië die op 7 mei 2011 van start ging in Turijn.

Deelnemers per land 

Startlijst
Wielersportlijsten